The Right to Happiness – cortometraggio del 1914 diretto da Norval MacGregor
The Right to Happiness – cortometraggio del 1915 diretto da Thomas Ricketts
The Right to Happiness – film del 1919 diretto da Allen J. Holubar (Allen Holubar)